Bonamici ist der Familienname folgender Personen:

 Castruccio Bonamici (1710–1761), italienischer Historiker
 Ferdinando Bonamici (1827–1905), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Filippo Bonamici alias Fil Bo Riva, italienischer Musiker
 Suzanne Bonamici (* 1954), US-amerikanische Politikerin